Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Шахар Пеєр виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Костанич з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Паттайя
2006